Kasper steht für:
 Kasper, Figur des Volkstheaters
 Kasper (Vorname), männlicher Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Kasper (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:

 Casper
 Kaspar
 Kasperl
 Kaspers